Prókhoma kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Próchoma (ort), Mellersta Makedonien, Nomós Thessaloníkis, 
 Próchoma (bergstopp), Mellersta Makedonien, Nomós Kilkís, 

Robotskapade Greklandförgreningar